Motlandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Motlandet, Borgå, Nyland,  (2 ha)
 Långholmen och Motlandet, Nyland, Borgå,  (30 ha)

Se även
Morlandet
Mölandet

Robotskapade Finlandförgreningar